Das Wort Anflug bezeichnet:

Landeanflug, die letzte Phase des Fluges in der Luftfahrt
 in der Forstwirtschaft die natürliche Verjüngung von Baumarten mit flugfähigen Samen, siehe Naturverjüngung
 umgangssprachlich eine vorübergehende persönliche Einstellung (in einem Anflug von Großzügigkeit)
 Synonym für Nuance

Siehe auch